Рикерсдорф може бити:

 Рикерсдорф (Доња Лужица), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Елбе-Елстер.
 Рикерсдорф (Средња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Нирнбергер Ланд.
 Рикерсдорф (Тирингија), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Грајц.